Трифоню́к — українське прізвище, патронім від імені Трифон.

Відомі носії 
 Величко-Трифонюк Руслана — громадський діяч, дружина Тараса Трифонюка.
 Трифонюк Тарас Юрійович (1989) — старший лейтенант Збройних сил України.